Замфиреску () — румынская фамилия. Известные носители:

 Замфиреску, Владимир (1936—2020) — румынский художник.
 Замфиреску, Дуилиу (1858—1922) — румынский поэт, прозаик, драматург.

См. также